Edward Edwards henviser til blandt andre:

 Edward Edwards (admiral) (1742-1815) – britisk admiral
 Edward Edwards (zoolog) (1803-1879) – britisk zoolog
 Edward Edwards (bibliotekar) (1812-1886) – britisk bibliotekar